Summertime est le titre de plusieurs œuvres :
 Summertime, chanson composée par George Gershwin pour l'opéra Porgy and Bess (1935)
 Summertime, chanson de DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince (1991)
 Summertime, chanson de Beyoncé (2003)
 Summertime, album de Biréli Lagrène et Sylvain Luc (2009)
 Summertime, film américain de Matthew Gordon (2012)
 Summertime, titre anglais international de La Belle Saison, film français de Catherine Corsini (2015)
 Summertime, film italien de Gabriele Muccino (2016)
 Summertime, film américain de Carlos López Estrada (2020)
 Summertime, un tableau du peintre américain Edward Hopper (1943)

Voir aussi 
 Summertime Blues, chanson d'Eddie Cochran (1958)
 Summertime Sadness, chanson de Lana Del Rey (2012)